Ekaitza est une revue bimensuelle et bilingue (français-euskara) sur la politique basque. Elle est créée en avril 1986 lors de l'Aberri Eguna (fête de la patrie basque) à l'initiative d'un parti de gauche abertzale EMA, alors que la lutte du mouvement Iparretarrak bat fait rage au Pays basque nord (Iparralde en basque). 

Diffusée au Pays basque français, elle est centrée sur l'actualité abertzale, les luttes sociales, environnementales et internationalistes, particulièrement concernant les régions sous domination française (Antilles, Kanaky, Polynésie etc.). Le journal, qui a fait l'objet de nombreux procès depuis sa création, fête en 2006 ses 20 ans. Il est indépendant des deux principaux partis politiques abertzale au Pays basque français : Batasuna et Abertzaleen Batasuna.

Liens externes 

Média basque
Presse écrite française non francophone
Presse régionaliste, autonomiste ou indépendantiste
Presse hebdomadaire locale en France
Titre de presse créé en 1986
Presse écrite dans les Pyrénées-Atlantiques
Média bilingue